Mount Eden bezeichnet in Neuseeland
 einen erloschenen Vulkan bei Auckland, siehe Mount Eden (Vulkan)
 einen Vorort von Auckland, der diesen Berg umgibt, siehe Mount Eden (Auckland)